Dev Narayan Chaudhary – ex calciatore nepalese
 Devika Rani Chaudhary Roerich – attrice indiana
 Keshari Chaudhary – ex triplista e lunghista nepalese
 Sandeep Chaudhary – atleta paralimpico indiano
 Sarswati Chaudhary – velocista nepalese